Ordet fakkel har flere specialiseringer:
 Fakkel - en lyskilde bestående af en brændende træstav
 Fakkel (astronomi) - fakler på solen
 Faklen (tidsskrift) - dansk kulturtidsskrift, der udkom i årene 1996–2001

Se også 
 Sandhedsfaklen - var et ugeblad udgivet af krigsassessor Hald 1834-35, samt et skandaleblad udgivet af Johan Christian Fogh 1859-66
 Die Fackel - Karl Kraus’ avis, som udkom i årene 1899–1936
 Ildvifte - vifte bestående af fem-seks fakler
 Lampe - er afledt af græsk λαμπάς lampás som betyder fakkel
 Navnene Ellen og Helene betyder fakkel eller lysende
 FAKL - Foreningen af kommunalt ansatte læger i FAS